Il torneo di doppio femminile fu uno dei cinque eventi di Tennis disputatesi alle Olimpiadi di Anversa 1920.

Tabellone

Bibliografia

Collegamenti esterni

Tennis ai Giochi della VII Olimpiade